

Toponyme
 Bezing, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Boeil-Bezing ;
 Boeil-Bezing, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme